Kanton Nevers-Centre 
Kanton Nevers-Nord 
Kanton Nevers-Est 
Kanton Nevers-Sud